

Patronymie 
 Takana Zion est un chanteur de reggae

Prénom 
 Zion Williamson (né en 2000), basketteur américain

Toponymie 

 Zion est une ville de l'Illinois ;
 Zion est une census-designated place située en Oklahoma ;
  Zion est un parc naturel situé dans l'Utah ;
 Zion Nature Center,  bâtiment touristique situé dans ce parc ;

Divers 
 Zion est la traduction anglaise de Sion.
 Zion est une marque de guitares.
 Zion est employé, par les Rastafaris principalement, pour décrire une sphère spirituelle saine, comme le paradis sur Terre. Symbole d'unité, de paix et de liberté en opposition à Babylone, symbolisant l'oppression du monde occidental lorsqu'il s'avère despotique. Géographiquement, le terme fait référence à la Terre Promise, une promesse qui désigne aujourd'hui le périmètre autour de l'Éthiopie, et plus généralement le continent Africain.
 Zion, le nom anglais de Sion, la cité souterraine des humains rescapés vivant dans le « monde réel » dans la trilogie Matrix.
 Zion est le nom de scène de Félix Ortiz Torres, chanteur et musicien dans le duo portoricain Zion y Lennox. 
Zion est le premier E.P. du groupe de metal Absolute.
 Zion est un album et une musique d'Aleksander Vinter (alias Savant).
 Zion est le nom de la chanson de Lauryn Hill, étant aussi le prénom de son fils
 Zion est une chanson du groupe de métal Français Mass Hysteria ( Contraddiction 1998)
 La notification de Zion apparaît dans bon nombre de noms de groupes de musique reggae, et dans leur répertoire.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de toponyme